Egzorcizam
Egzorcist (kršćanstvo)
Egzorcist (Katolička Crkva)
Egzorcist (islam)
Egzorcist (judaizam)
Egzorcist (hinduizam)